John Phillips – politico statunitense della Pennsylvania
 John Phillips – cantautore statunitense fondatore dei Mamas and Papas
 John Phillips – geologo britannico
 John Lynch Phillips – astronauta statunitense
 John Phillips – ambasciatore statunitense
 John Phillips (1914-1995) – attore britannico
 John Phillips (n. 1919) – attore statunitense
 John Phillips – sceneggiatore statunitense
 John Phillips – calciatore gallese
 John Phillips – album di John Phillips del 1970